Abu Arish, xeicat/emirat d'Aràbia al nord del Iemen
 Al-Arish, primer nom de Larraix, després Al-Araish
 Al-Arish, ciutat d'Egipte